Raw Air 2018 je bila druga deset dnevna smučarsko skakalno-letalna Raw Air turneja, ki je v okviru svetovnega pokala potekala na Norveškem med 9. in 18. marcem 2018.

Turneja

Nagradni sklad 
Turneja je imela rekordno visok nagradni sklad v skupni višini 100.000 € za prve tri tekmovalce v skupni razvrstitvi: 60.000 € bo prejel skupni zmagovalec, za drugo mesto 30.000 € in za tretje mesto 10.000 €.

Format 
Tekmovanje je potekalo na štirih skakalnicah: Oslo, Lillehammer, Trondheim in Vikersund. V skupni seštevek deset dni brez prestanka trajajoče turneje Raw Air, na skupaj 10 tekmah, je štelo vseh 16 serij s posamičnih tekem, ekipnih tekem in kvalifikacij (prologov):

Sodelujoče države

Urnik

Posamično

Ekipno

Lestvica

Raw Air

Sklici in opombe 

2018 v športu
2018